Курнаков — русская фамилия.

Известные носители 
 Курнаков, Андрей Ильич (1916—2010) — советский живописец, Народный художник СССР, лауреат Государственной премии РСФСР им. И. Е. Репина, профессор, действительный член Российской академии художеств.
 
 Курнаков, Михаил Никитич (1899—1961) — советский военно-морской деятель, преподаватель, инженер-контр-адмирал.
 
 Курнаков, Сергей Николаевич (1892—1949) — офицер белой армии, который эмигрировал в США, где стал коммунистом и агентом советской разведки.